«Успехи физических наук» (УФН) — ежемесячный научный журнал, публикующий обзоры современного состояния наиболее актуальных проблем физики и смежных с нею наук. Предназначается для научных работников, аспирантов, студентов-физиков старших курсов, преподавателей.

Включён в список научных журналов ВАК. Является одним из самых цитируемых российских изданий: в 2020 году импакт-фактор по версии ISI составил 3,361.

История 
Основан в 1918 году П. П. Лазаревым, который стал первым главным редактором журнала. Статьи, публикуемые в журнале с 1958 года, переводятся на английский язык и издаются под названием «Physics-Uspekhi» (Advances in Physical Sciences).

Периодичность и структура 
Выходит 12 раз в год (1 том, включающий 12 номеров; при цитировании статей 1990—1993 годов обязательно указывается номер журнала).

В каждом томе содержится около 1250 страниц с 10 статьями в каждом выпуске.

Доступны архивы журнала на компакт-дисках начиная с 1994 года (на английском языке).

Основные разделы журнала:
 Обзоры актуальных проблем
 Физика в наши дни
 Приборы и методы исследований
 Методические заметки
 Из истории физики
 Конференции и симпозиумы
 Обзоры книг
 Новости физики в сети Интернет

Сотрудники 
Главный редактор
 В. А. Рубаков, академик РАН, Институт ядерных исследований РАН

Редакционный совет

 Л. П. Питаевский, академик РАН, Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН, Università di Trento and BDC Center, Italy (заместитель главного редактора; скончался 23 августа 2022)

 Е. Б. Александров, академик РАН, Государственный оптический институт, Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН
 Ф. И. Атауллаханов
 Ю. В. Гуляев, академик РАН, Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН
 С. П. Денисов, академик РАН, ГНЦ РФ Институт физики высоких энергий, г. Протвино
 Л. М. Зелёный
 А. А. Каплянский, академик РАН, Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН
 О. А. Кочаровская
 Г. Н. Кулипанов, академик РАН, Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН
 А. Г. Литвак
 Г. А. Месяц, академик РАН, Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН
 Р. А. Сюняев
 А. Р. Хохлов
 А. М. Черепащук

Редакционная коллегия
 О. В. Руденко, академик РАН, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (заместитель главного редактора)
 М. С. Аксентьева (ответственный секретарь)
 П. И. Арсеев, член-корреспондент РАН, Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН
 В. С. Бескин, доктор физико-математических наук, Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН
 А. Е. Бондарь
 В. В. Бражкин
 М. А. Васильев
 М. И. Высоцкий
 И. М. Дремин, доктор физико-математических наук, Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН
 А. М. Жёлтиков
 Г. Р. Иваницкий, член-корреспондент РАН, Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, г. Пущино
 Д. И. Казаков
 В. В. Кведер
 Н. Н. Колачевский
 З. Ф. Красильник
 Е. А. Кузнецов
 С. А. Никитов
 В. Ф. Образцов
 П. Н. Пахлов
 К. А. Постнов
 В. И. Ритус, член-корреспондент РАН, Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН
 Г. И. Рубцов
 М. В. Садовский, академик РАН, Институт электрофизики УрО РАН
 А. М. Сергеев
 Б. М. Смирнов, доктор физико-математических наук, Объединённый институт высоких температур РАН
 Р. А. Сурис
 Д. Р. Хохлов
 М. В. Чехова
 Е. М. Чуразов
Редактор-администратор сайта УФН и редактор-библиограф
 Е. В. Захарова
Редактор новостей
 Ю. Н. Ерошенко
Выпускающий научный редактор
 С. М. Апенко
Научные редакторы
 М. С. Аксентьева
 М. В. Магницкая
 Т. Г. Орехова
 Т. П. Романова
 Е. А. Фример

Главные редакторы 
 акад. П. П. Лазарев (1918—1930)
 д.ф.-м.н. Э. В. Шпольский (1930—1975)
 акад. Е. К. Завойский (1975—1976)
 акад. Б. Б. Кадомцев (1976—1998)
 акад. В. Л. Гинзбург (1998—2009)
 акад. Л. В. Келдыш (2009—2016)
 акад. В. А. Рубаков (2016—2022)

См. также 
 «Успехи математических наук»
 «Успехи химии»
 «Успехи современной биологии»

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт
 

Физические журналы
Научные журналы СССР
Журналы ВАК Минобрнауки России
Ежемесячные журналы
Журналы РАН
ФИАН
Научные журналы на русском языке